Цено Ценов може да се отнася за:
 Цено Ценов (р. 1935) – български скулптор
 Цено Ценов (р. 1939) – български и международен деец по спортна борба